Северен Блінденбахер (,  15 березня 1983, Цюрих) — швейцарський хокеїст, захисник клубу НЛА «ЦСК Лайонс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1998 року виступами за команду «Клотен Флаєрс».

2001 року був обраний на драфті НХЛ під 273-м загальним номером командою «Фінікс Койотс». 

Захищав кольори професійних команд «Клотен Флаєрс», «Фер'єстад» та «Техас Старс». Наразі ж грає за клуб НЛА «ЦСК Лайонс» з яким уклав трирічний контракт 29 квітня 2016 року.

Був гравцем молодіжної збірної Швейцарії, у складі якої брав участь у 34 іграх. Виступав у складі національної збірної команди Швейцарії.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швейцарії в складі «ЦСК Лайонс» — 2008, 2012, 2014, 2018.
 Срібний призер чемпіонату світу — 2013.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Цюриха‎
швейцарські хокеїсти
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Клотена»
Хокеїсти «Фер'єстада»
Хокеїсти «Техас Старс»
Хокеїсти «Цюриха»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Аризона Койотс»‎